Der Schweizer Cup ist ein Basketballpokal in der Schweiz.

Veranstalter des Turniers ist Swiss Basketball, der nationale Basketballverband. Im Dezember 2018 gab der Verband zu Ehren des zwei Monate zuvor verstorbenen Basketballspitzenfunktionärs die Umbenennung des Wettbewerbs in «Patrick Baumann Cup» bekannt.

Sieger 
Die Siegerlisten umfassen nur Titel, die belegbar sind und damit nicht alle Austragungen des Turniers. Beispielsweise führt die französischsprachige Wikipedia bei den Herren weitere Cupsiege, die hier aufgrund fehlender Quellen nicht aufgeführt werden.

Herren

Cupsieger und Finalisten

Damen

Cupsieger und Finalisten

Weblinks 
 Der Schweizer Cup auf der Seite von Swiss Basket

Einzelnachweise 

Basketballwettbewerb in der Schweiz
Schweizer Pokalsieger